Le mot perchiste peut désigner :
 un adepte du saut à la perche ;
 un perchman ou assistant son, le responsable du placement du microphone principal, dans toutes les activités audiovisuelles ;
 un homme qui tend la perche au départ du téléski.

Voir aussi